Angola
 Terra Nova (Luanda)
Brasil
Terra Nova (Bahia), município
Terra Nova (Pernambuco), município
Terra Nova (bairro de Cuiabá)
Canadá
Terra Nova e Labrador
Terra Nova
St. John's, cidade também conhecida como São João da Terra Nova

Outros
Terra-nova, uma raça canina
Terra Nova (telessérie), uma série de televisão americana de 2011
Terra Nova (filme australiano), um filme australiano de 1998
Terra Nova (filme português), um filme português de 2020

Desambiguações de topônimos